Lao  o Laosià, natural o relatiu a Laos
 L'idioma lao
 El grup ètnic Lao (ètnia)
 El Riu Lao
 Laó, un poeta còmic atenenc.
 Lao, un estat del Futa al Senegal, també Laao, Lau o Law
 Kung Lao, personatge a la sèrie de videojocs de lluita, Mortal Kombat.